Neutralizacija (franc. neutralisation, prema neutralis: nepristran) je dovođenje u neutralno stanje.

Neutralizacija (politika) je izdvajanje, na temelju međunarodnog ugovora, jednog ili više dijelova područja neke države ili pak područja koje ne pripada nijednoj državi iz prostora ratišta.

Neutralizacija (lingvistika) je termin kojim se označuje gubitak razlikovanja dvaju fonema u nekoj glasovnoj okolini.

Neutralizacija (kemija). Neutralan u kemiji znači tvar koja ne reagira ni kiselo ni alkalno.